Station Geldermalsen (stationscode gdm)
 GNOME Display Manager (GDM)